Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Fergana 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nigina Abduraimova e Albina Khabibulina che hanno battuto in finale Elizaveta Anna Nemchinov e Anastasiýa Prenko 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ayu-Fani Damayanti /  Lavinia Tananta (primo turno)
 Nigina Abduraimova /  Albina Khabibulina (Campionesse)

 Alexandra Riley /  Jessy Rompies (quarti di finale)
 Alexandra Artamonova /  Sabina Sharipova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Fergana 2011